Аватар может означать:

 Аватара — термин, которым в индуизме называют бога, нисшедшего в материальный мир с определённой миссией.
 Дашаватара — десять основных аватар Вишну.

Фильмы 
 Аватар — итальянский немой фильм 1916 года;
 Аватар, или Замена душ — польский фантастический чёрно-белый телевизионный фильм 1964 года;
 Легенды об Аватарах (франшиза) — американская мультимедийная франшиза:
 Аватар: Легенда об Аанге — мультсериал телеканала Nickelodeon;
 Легенда о Корре — мультсериал телеканала Nickelodeon;
 Аватар: Легенда об Аанге — комиксы, продолжение одноимённого анимационного телесериала;
 Легенда о Корре — комиксы, продолжение одноимённого анимационного телесериала;
 Повелитель стихий — фильм по мотивам первого сезона мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»;
 Avatar: The Last Airbender — предстоящий сериал на Netflix.
 Аватар (франшиза) — франшиза канадского кинорежиссёра Джеймса Кэмерона и запланированная серия научно-фантастических фильмов, созданных компанией Lightstorm Entertainment и распространяемых компанией 20th Century Studios:
 Аватар — американский научно-фантастический фильм 2009 года;
 Аватар: Путь воды — американский научно-фантастический фильм 2022 года режиссёра и сценариста Джеймса Кэмерона;
 Аватар 3
 Аватар 4

Игры 
 James Cameron's Avatar: The Game — компьютерная игра, шутер от третьего лица в сеттинге вселенной фильма «Аватар».

Музыка 
 Avatar — мелодик-дэт-метал-группа из Швеции.
 Avatar — 3-й альбом группы Avatar.

Книги 
 Аватар — фантастическая новелла Теофиля Готье.
 Аватары — серия книг в жанре фэнтези.

Разное 
 Аватар — графическое представление пользователя, двумерное изображение (иконка) или трёхмерная модель.
 Аватар — вокально-музыкальное шоу российского телевидения на НТВ.